Das Wort Tera [] von griechisch (τέρας, téras) „Ungeheuer“ bezeichnet:
 das Präfix für eine Billion (1012) im System der SI-Einheiten mit dem Zeichen T, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Tera, Dorf im Bezirk Paphos in Zypern
 Tera (Fluss), Fluss in Spanien in der Region Kastilien und León
 Tera 100 (Bull), ein Supercomputer

TERA steht als Abkürzung für:
 TERA TU Graz, ein Team aus Studenten aller Grazer Universitäten, das sich mit effizienten Fahrzeugtechnologien beschäftigt
 The Exiled Realm of Arborea, ein Online-Rollenspiel
 TERA, Steckverbindungssystem in der Kommunikationstechnik
 TERA-Gewehr, eine zerlegbare Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres

Siehe auch:

 Terra
 Thera

Abkürzung